Mölgg è un cognome italiano che può riferirsi a:
Manfred Mölgg, sciatore
Manuela Mölgg, sciatrice